Niedźwiedź (Ursus) – rodzaj dużego ssaka drapieżnego z podrodziny Ursinae w obrębie rodziny niedźwiedziowatych (Ursidae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Eurazji, Ameryce Północnej oraz Arktyce.

Morfologia 
Długość ciała 110–280 cm, ogona około 6–21 cm; masa ciała samic 35–340 kg, samców 60–800 kg (dotyczy tylko żyjących współcześnie gatunków).

Systematyka

Etymologia 
 Ursus:  „niedźwiedź”.
 Danis:  danos „spalony, suchy”; pochodzenie nazwy niejasne, być może odnosi się do koloru sierści lub siedliska zwierzęcia. Gatunek typowy: Ursus ferox  (= Ursus horribilis ).
 Thalarctos (Thalassarctos, Thalassarctus): gr. θαλασσα thalassa, θαλασσης thalassēs „morze”; αρκτος arktos „niedźwiedź”. Gatunek typowy: Ursus maritimus .
 Spelaeus: gr. σπηλαιον spēlaion „pieczara, jaskinia”. Gatunek typowy: Spelaeus antiquorum  (= Ursus spelaeus 	).
 Spelaearctos: gr. σπηλαιον spēlaion „pieczara, jaskinia”; αρκτος arktos „niedźwiedź”. Gatunek typowy: proponowana wstępna nazwa dla wymarłych niedźwiedzi.
 Euarctos: gr. ευ eu „typowy”; αρκτος arktos „niedźwiedź”. Gatunek typowy: Ursus americanus .
 Myrmarctos: gr. μυρμηξ murmēx, μυρμηκος murmēkos „mrówka”; αρκτος arktos „niedźwiedź”. Gatunek typowy: Myrmarctos eversmanni  (= Ursus arctos ).
 Thalassiarchus: gr. θαλασσα thalassa, θαλασσης thalassēs „morze”; αρχος arkhos „władca, szef”, od αρχω arkhō „rządzić”. Gatunek typowy: Ursus maritimus .
 Ursarctos: zbitka wyrazowa nazwy gatunkowej Ursus arctos . Gatunek typowy: Ursus arctos yesoensis  (= Ursus lasiotus ).
 Mamursus: modyfikacja zaproponowana przez meksykańskiego przyrodnika Alfonso Luisa Herrerę w 1899 roku polegająca na dodaniu do nazwy rodzaju przedrostka Mam (od Mammalia). 
 Melanarctos: gr. μελας melas, μελανος melanos „czarny”; αρκτος arktos „niedźwiedź”. Gatunek typowy: Melanarctos cavifrons  (= Ursus lasiotus ).
 Selenarctos: gr. σεληνη selēnē „księżyc”; αρκτος arktos „niedźwiedź”. Gatunek typowy: Ursus thibetanus .
 Arcticonus: gr. αρκτος arktos „niedźwiedź”; εικων eikōv, εικονος eikonos „obraz, wizerunek”. Gatunek typowy: Ursus thibetanus .
 Vetularctos: łac. vetula „staruszka”; αρκτος arktos „niedźwiedź”. Gatunek typowy: Vetularctos inopinatus  (= Ursus arctos ).
 Mylarctos: gr. μυλη mulē „ząb trzonowy”; αρκτος arktos „niedźwiedź”. Gatunek typowy: Ursus pruinosus .
 Protarctos: gr. πρωτος prōtos „pierwszy, przed”; αρκτος arktos „niedźwiedź”. Gatunek typowy: †Ursus böckhi 
 Ursulus: rodzaj Ursus ; łac. przyrostek zdrabniający -ulus. Gatunek typowy: †Ursus minimus .

Podział systematyczny 
Rodzaj Ursus wydaje się parafiletyczny w stosunku do Helarctos i Melursus, co sugeruje, że najlepiej byłoby je włączyć do rodzaju Ursus, dlatego zachodzi potrzeba dodatkowych badań by ustalić ten podział. Do rodzaju należą następujące występujące współcześnie gatunki:
 Ursus thibetanus  – niedźwiedź himalajski
 Ursus americanus  – niedźwiedź czarny
 Ursus arctos  – niedźwiedź brunatny
 Ursus maritimus  – niedźwiedź polarny

Opisano również gatunki wymarłe:
 Ursus abstrusus  (Ameryka Północna; neogen).
 Ursus deningeri  (Europa; plejstocen).
 Ursus etruscus  (Eurazja, Ameryka Północna; pliocen–plejstocen).
 Ursus ingressus  (Europa; plejstocen).
 Ursus kudarensis  (Azja; plejstocen).
 Ursus minimus  (Europa; pliocen–plejstocen).
 Ursus minutus  (Europa; pliocen).
 Ursus savini  (Europa; plejstocen).
 Ursus spelaeus  – niedźwiedź jaskiniowy (Europa; plejstocen).
 Ursus tanakai  (Azja; plejstocen).
 Ursus vitabilis  (Ameryka Północna; plejstocen).

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Niedźwiedziowate